Boissey (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Boissey (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też 
 Boissey-le-Châtel – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Philbert-sur-Boissey – miejscowość i gmina we Francji